Барун Собти (, род. 21 августа 1984, Дели, Индия) — индийский актёр и модель.

Биография 
Родился в пенджабской семье. Семь лет работал менеджером в BPO. Дебютировал на телевидении в телесериале «Shraddha» (2009) затем сыграл эпизодическую роль в телесериале «Dill Mill Gayye» (2010) и ведущую в «Baat Hamari Pakki Hai» (2010). После телесериала «Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?» (2012) стал сниматься в Болливуде и вошел в десятку самых сексуальных азиатских мужчин мира 2012 года, заняв в ней 10-е место.

Барун Собти — единственный телевизионный актёр Индии, который имеет в своей копилке 4 награды Star Parivaar Awards за исполнение роли Арнава в сериале «Как назвать эту любовь?»

В 2016 году Барун Собти снялся в эпизодической роли в узбекском фильме.

Личная жизнь 
Барун Собти женат на Пашмин Манчанда (Pashmeen Manchanda). Свадьба состоялась 12 декабря 2010 года. Пашмин — подруга детства Баруна. Она не имеет никакого отношения к кино и работает в международной компании. Ритуальная церемония состоялась в узком кругу родственников без особого шума и внимания со стороны СМИ. Есть дочь 28.06.19г.р. Любит крикет, футбол и увлекается баскетболом.

По признанию актера, самое любимое место на Земле для него — это Мельбурн и Мальдивские острова. Голливудский кумир Баруна — актёр Дензел Вашингтон. Cвободное время Барун проводит с семьей, любит вечеринки с друзьями и отдых у телевизора.

Фильмография 

Сериалы

2017 Tanhaiyan / Одиночество - Хайдер 

2018   The Great Indian Dysfunctional family / Большая индийская неблагополучная семья - Самар

2020   Asur: Welcome to Your  Dark Side / Асур: Познай свою темную сторону - Никхил Наир

Фильмы

2016  Tu Hai Mera Sanday / Ты мое воскресение - Арджун Ананд 

2019  Derma / Кожа (короткометражка) - Энтони

2019 Halahal / Смертельный яд - Юсуф

Награды

Примечания

Ссылки